Ониль ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ойя-де-Алькой. Занимает площадь 48,41 км². Население — 7723 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Página del Ayuntamiento de Onil 
 Índice estadístico municipal de Onil
 Fiestas de Onil
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
  

Муниципалитеты Аликанте